USS Manitowoc peut faire référence à :

 , une frégate de classe Tacoma, en service de 1944 à 1946 et transféré à l'USCG ;
 , un  Landing Ship Tank de classe Newport, en service de 1973 à 1993.

Manitowoc